Банк Швеции, Риксбанк () — центральный банк Швеции. Подчинён непосредственно риксдагу и, согласно конституции страны, отвечает за проведение денежной политики государства.

История 
Риксбанк, основанный в 1668 году, считается старейшим из ныне существующих центральных банков мира.

При основании носил название Банка государственных сословий (Riksens ständers bank). Современное название получил в 1866 году в связи с упразднением сословного риксдага.

В июле 2009 года первым из центробанков мира установил отрицательную процентную ставку по депозитам (-0,25 %).

В 1969 году банк учредил премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, известную как Нобелевская премия по экономике.

Управление 
Управляется советом Банка Швеции (riksbanksfullmäktige), избирающимся риксдагом, и дирекцией (direktionen) и главой банка (riksbankschef), избирающимся советом.

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт банка

Швеция
Банки Швеции
Банки, основанные в 1668 году